Ельково — название населённых пунктов:

Россия 
 Ельково — деревня в Курском районе Курской области.
 Ельково — деревня в Сосковском районе Орловской области.
 Ельково — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.